Карл Вильгельм Олуф Петер Аарслефф (; 14 августа 1852, Нюборг на острове Фюн — 4 января 1918, Копенгаген) — известный датский скульптор, профессор Королевской датской академии изящных искусств, директор академии в 1914—1917 годах.

Биография 
С 1872 по 1876 г. обучался в Королевской академии изящных искусств в Копенгагене, работал в студиях Теобальда Штейна, Вильгельма Биссена и Йенса Адольфа Йерихау.

В 1876 году был награждён малой золотой медалью Академии, а в 1880 году — большой золотой академической медалью.

В 1881 году, получив стипендию, уехал за границу, где продолжил обучение и стажировку, посетив Париж, Италию и Грецию.

В 1890 году он стал членом Академии, в 1902 году — профессором Академии, а в 1914 году её директором.

Творчество 
Творил под влиянием Торвальдсена и, особенно, Йерихау.

С 1900 по 1912 год занимался восстановлением саркофага королевы Маргариты I Датской в соборе Роскилле.

Автор ряда скульптур, которые ныне находятся в Новой глиптотеке Карлсберга, установлены в Копенгагене. 77 его оригинальных работ переданы в дар музея г.Нюборга.

Избранные работы 
 «После купания»
 «Телемах, готовящийся к отъезду» (1879)
 «Авель, жертва Богу»
 «Давид»
 «Молодые флорентийцы»
 «Эрос, приносящий свет на землю»

Примечания

Ссылки 
 Aarsleff, Carl Vilhelm Oluf Peter
 

Преподаватели Датской королевской академии изящных искусств
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XIX века
Скульпторы XX века
Скульпторы Дании
Кавалеры ордена Данеброг
Директора Датской королевской академии изящных искусств